Казнаковка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Казнаковка — до 2013 г. название села Кулынжон в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Казнаковка — деревня в Туймазинском районе Башкортостана.